Moss Lake ist der Name folgender Seen:

* Moss Lake (Signy Island), See auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln
 Moss Lake (Calcasieu Parish, Louisiana), See in Calcasieu Parish, Louisiana
 Moss Lake (Delta County, Michigan), See in Delta County, Michigan
 Moss Lake (Allegany County, New York), See in Allegany County, New York
 Moss Lake (Herkimer County, New York), See in Herkimer County, New York
 Moss Lake (Madison County, Texas), See in Madison County, Texas
 Moss Lake, eigentlich Hubert M Moss Lake, See in Cooke County, Texas

Moss Lake ist der Name folgender Orte:
 Moss Lake (Unincorporated Community, Louisiana), Unincorporated Community in Calcasieu Parish, Louisiana
 Moss Lake (Cooke County, Texas), Unincorporated Community in Cooke County, Texas